Oldenbergiella är ett släkte av tvåvingar. Oldenbergiella ingår i familjen myllflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Myllflugor
Oldenbergiella